San Gregorio har flere betydninger:

 San Gregorio da Sassola, en italiensk by i regionen Lazio i Italien
 San Gregorio nelle Alpi,
 San Gregorio Matese, en kommune i den italienske provins Caserta i Campania.
 San Gregorio Magno, en by i Campania, Italien
 San Gregorio d'Ippona,
 San Gregorio di Catania, en italiensk by i regionen Sicilien i Italien